Kinapäron eller kinesiskt päron kan syfta på:

 Kinapäron – en art av päronsläktet i familjen rosväxter, se Sandpäron
 Litet kinapäron – en rosväxtart